Clypeopatella är ett släkte av svampar. Clypeopatella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clypeopatella